Амасія ():

 Амасія — цар Юдейського царства у 800 - 783 рр. до н. е.
 Амасія — село у марзі (області) Армавір, Вірменія.
 Амасія — село у марзі Ширак, Вірменія.
 Амасіа — вірменське чоловіче ім'я.
 Амасья — місто у Західній Вірменії, на території сучасної Туреччини.
 Амасія — латинська назва річки Емс, що протікає територією Німеччини та Нідерландів.
 Амасія — суперконтинент, що можливий у майбутньому.